Liebscher ist der Familienname folgender Personen:

 Dierck-Ekkehard Liebscher (* 1940), deutscher Physiker
 Fritz Wilhelm Liebscher (1914–2009), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Georg Liebscher (1853–1896), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler
 Gerhard Liebscher (* 1955), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Hans-Jürgen Liebscher (1936–2021), deutscher Geophysiker und Hydrologe

 Joachim Liebscher (1926–1994), deutscher Bildhauer
 Klaus Liebscher (* 1939), österreichischer Jurist und Bankdirektor
 Lutz Liebscher (* 1985), deutscher Politiker (SPD)
 Manfred Liebscher (1930–2014), deutscher Autor, Kriminalist und Archivar sowie Oberstleutnant des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR
 Martin Liebscher (* 1964), deutscher Künstler und Fotograf
 Nils Liebscher (* 1972), deutscher Schauspieler
 Richard Liebscher (1910–1990), deutscher Fechter
 Sylvia Liebscher (* 1975), deutsche Skeletonpilotin
 Tom Liebscher (* 1993), deutscher Kanute